Imię i nazwisko Søren Jensen nosili lub noszą m.in.:
 Søren Marinus Jensen (1879–1965) – duński zapaśnik, medalista olimpijski z 1908 i 1912
 Søren Alfred Jensen (1891–1978) – duński gimnastyk, medalista olimpijski z 1912
 Søren Jensen (1901–1969) – duński trener piłkarski
 Søren Jensen (1918–1995) – duński wioślarz, olimpijczyk z 1948
 Søren Elung Jensen (1928–2017) – duński aktor
 Søren Jensen (ur. 1942) – duński piłkarz ręczny, olimpijczyk z 1972
 Søren Jensen (ur. 1957) – duński rzeźbiarz i fotografik
 Søren Jensen (ur. 1984) – duński piłkarz